Sultan (rang), een hoge rang binnen de moslimadel
 Sultan (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Sultan (motorfiets), een Belgisch historisch merk van bromfietsen
 The sultan (1963), een single van The Squires
 Sultanhoen, een kippenras